Бен-Не́вис (, ) — гора в Грампианских горах (область Хайленд, Шотландия). Является наивысшей точкой Британских островов. Местные жители называют гору сокращённо — Бен.

Название 
Название Бен-Невис произошло от шотландского «Beinn Nibheis». «Beinn» в переводе с кельтского означает «гора», слово «Nibheis» наиболее часто переводится как «злая», «злобная». По другой версии название горы происходит от «beinn nèamh-bhathais», что в буквальном переводе означает «гора, вершина которой скрыта облаками» (иногда просто «гора неба»).

Климат 
Климат около горы Бен-Невис очень суровый: 355 дней в году затянуто облаками, из которых 260 дней над горой Бен-Невис происходят сильные бури и выпадает до 4 350 мм осадков ежегодно, а это в 2 раза больше, чем в рядом расположенном городе Форт-Уильям, и в 7 раз больше, чем в Эдинбурге или Лондоне.

Но когда бывает хорошая погода, то с вершины Бен-Невиса открывается живописный вид на 200 км вокруг: видны соседние пики Бен-Ломонд, Бен-Лоуерс, Карн-Эйг, Лиатах, Лохнагар, Морвен и Сгурр-на-Кайх, вершины Кернгормских гор, острова Арран и Джура.

Примечания

Ссылки 
 Статья о Бен-Невисе на Undiscoveredscotland.co.uk
 Фотографии горы на Flickr.com
 Веб-камера на Бен-Невисе

Мунро
География Хайленда
Высочайшие точки стран мира